Hristo Mladenov (voetballer, 1928) - Bulgaars voetballer
 Hristo Mladenov (voetballer, 1999) - Bulgaars voetballer (Middenvelder)